Girl on the Train steht für:

 Girl on the Train (Roman), Roman von Paula Hawkins (2015)
 Girl on the Train (Film), US-amerikanischer Film von Tate Taylor (2016)